Micheloni ima više značenja:
 Micheloni, Genoa
 Micheloni, Treviso